Renée est un nom propre utilisé comme prénom, comme nom de famille ou comme toponyme. Il a pour forme masculine .

Prénom

Patronyme 

 Ciara Renée, née le , est une actrice, chanteuse et musicienne américaine. 
 Lyne Renée est une actrice belge.

Toponyme 
 Lac Renée, lac des îles Kerguelen.
Prénom féminin
Prénom français